Tupptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tupptjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Tupptjärnet, sjö i Torsby kommun,  (0,8 ha)
Tupptjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Tupptjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (16,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn